Ранчо Кристо Реј има више значења:

 Ранчо Кристо Реј (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Кристо Реј (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику